Ökoschule steht für:
 Öko-Schule (Auszeichnung), europäische Würdigung für ökologiebewusste Schulen
 Schule mit ökologischem Schwerpunkt, diverse Schularten mit Bildungfokus auf ökologisches Bewusstsein
 Fachschule für ökologischen Landbau, Schule in Nordrhein-Westfalen